Noel Hill peut faire référence à :
 Noel Hill (1745-1789), homme politique anglais.
 Thomas Noel Hill (1770-1832), pair britannique et un mécène.
 William Noel-Hill (1773-1842), pair, homme politique et diplomate britannique.
 Richard Noel-Hill (1774-1848), prêtre et noble britannique.
 , musicien irlandais, joueur de concertina.